Hollacombe w pobliżu Holsworthy
 Hollacombe (Mid Devon) w Crediton Hamlets civil parish
 Hollacombe (North Devon) w pobliżu Kentisbury